San Quirico d'Orcia,commune italienne dans la province de Sienne, en Toscane
 Serra San Quirico, commune italienne dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale

Voir aussi 

 San Quilico